AMR - automatic meter reading – zdalny odczyt
 AMR (kodek)
 AMR (wskaźnik oglądalności)
 AMR (złącze płyty głównej)
 Atlantic Missile Range – dawna nazwa amerykańskiego poligonu rakietowego
 Aston Martin Racing